Il dottor Oss – romanzo di Jules Verne
Il dottor Oss – fumetto italiano degli anni sessanta
Dottor Oss – protagonista del romanzo di Verne e delle storie a fumetti